International Lawn Tennis Challenge 1926 je bil enaindvajseti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1926 v športu
1926